Женский Чемпионат Республики Беларусь по футболу 2018 (27-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди женских команд) — чемпионат по футболу среди женских команд 2018 года в Высшей лиге.

В турнире участвуют восемь команд. Турнир проходил в три круга. ЖФК «Минск» защитил титул, победив в чемпионате шестой раз подряд.

Клубы-участники

Представительство команд по регионам 
В 27-м чемпионате по футболу среди женских команд принимают участие футбольные клубы, представляющие Брестскую, Гродненскую и Могилёвскую области и Минск.

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица 
Положение после 21 тура (25 октября 2018)

Бомбардиры 
По состоянию после 21 тура (25 октября 2018)

Штрафники 
По состоянию после 21 тура (25 октября 2018).

Примечания: 1 очко за жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку

Примечания

Ссылки 
 Матчи Чемпионата Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги 2018

Чемпионат Белоруссии по футболу среди женщин
Спорт в Белоруссии в 2018 году
2018 год в женском футболе